Folgende Orte werden im Deutschen als Petersheim bezeichnet:

 Přestavlky u Dnešic in Tschechien
 Seceani in Rumänien
 Sečanj in Serbien